Улица Космона́втов — одна из улиц Великого Новгорода.
Находится в западной части города. Проходит с севера на юг вдоль железной дороги от проспекта Корсунова до улицы Боткина. Протяжённость — 1250 м.

Была образована в 1963 году. Название получила решением Новгорисполкома от 24 мая 1965 года. Застройка односторонняя (по западной стороне) — многоквартирные жилые дома. В конце улицы расположены Ледовый дворец и Центральная спортивная арена; на восточной стороне, в средней части — платформа Менделеевская. В середине улицы находится здание Миграционной службы. В 2007 году, в доме №  26 произошло Покушение на Алису Мартынову, вызвавшее большой общественный резонанс.  

По улице не ходят автобусы.

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 Зайцев И. А., Кушнир, И. И. Улицы Новгорода: справочник. Лениздат, 1975

К